Август Немирич — державний діяч, урядник Речі Посполитої
 Андрій Немирич — волинський зем'янин часів Речі Посполитої
 Антоніна Немирич — польськомовна поетеса і перекладачка часів Речі Посполитої
 Владислав Немирич
 Владислав Немирич — військовик, державний діяч Речі Посполитої руського походження
 Владислав Немирич — державний діяч, урядник Речі Посполитої
 Генріх Немирич — український магнат
 Іван Немирич — волинський зем'янин часів Речі Посполитої
 Івашко Немирич — державний діяч, урядник часів Великого князівства Литовського
 Йосип Немирич — український земський діяч часів Речі Посполитої
 Кароль Юзеф Немирич — політичний діяч часів Речі Посполитої
 Криштоф Немирич — український військовик часів Речі Посполитої
 Криштоф Немирич — письменник, байкар, перекладач часів Речі Посполитої
 Матвій Немирич — земський урядник, волинський зем'янин часів Речі Посполитої
 Олександр Немирич — волинський зем'янин часів Речі Посполитої
 Олександр-Ілля Немирич — земський урядник, волинський зем'янин, меценат часів Речі Посполитої
 Семен Немирич — державний діяч, урядник Речі Посполитої
 Степан Немирич — військовий і державний діяч Гетьманщини, Речі Посполитої українського походження
 Степан Немирич (старший) — військовик, урядник Речі Посполитої руського (українського) походження
 Тадеуш Немирич — державний діяч, урядник часів занепаду Речі Посполитої
 Теодор Немирич — державний діяч, урядник Речі Посполитої
 Юзеф Немирич — державний і політичний діяч, урядник Речі Посполитої
 Юзеф Кароль Немирич — волинський зем'янин, меценат, військовий діяч часів Речі Посполитої
 Юрій Немирич — український магнат, державний діяч і дипломат доби Хмельниччини, автор проєкту Гадяцького договору

Див. також 
Немиричі